Венецья () — село в составе гмины Жнин Куявско-Поморского воеводства Польши. Село расположено примерно в 6 км от города Жнин и в 24 км от Быдгоща. Население села составляет примерно 300 человек. Село является «тёзкой» итальянской Венеции (по-польски оба населённых пункта называются одинаково)

Достопримечательности 

Венецья — популярный центр туризма. Село расположено в живописном историко-географическом регионе Палуки (). Главными достопримечательностями села являются руины средневекового замка и музей узкоколейных железных дорог (замок и музей УЖД являются филиалами Музея палуцкой земли в Жнине). Проходящая через Венецью линия Жнинской УЖД функционирует как историческая железная дорога, по которой из Венецьи можно доехать до археологического музея под открытым небом Бискупин ().

Галерея

Примечания 

Куявско-Поморское воеводство
Населённые пункты Куявско-Поморского воеводства